Liederen
Heart and soul (jazznummer), een lied en jazzstandard van Hoagy Carmichael en Frank Loesser uit 1938
Heart and soul (nummer van Joy Division), een nummer van Joy Division uit 1980
Heart and soul (Willy DeVille), nummer van Willy DeVille uit 1987
Heart and Soul (nummer van Exile), een nummer van Exile uit 1981, meer bekend van de cover door Huey Lewis and the News uit 1983
Albums
Heart and soul (boxset van Joy Division), een boxset van Joy Division uit 1997
Heart and soul (Joe Cocker), een album van Joe Cocker uit 2004
Heart and soul (Steve Jolliffe), een studioalbum
My heart and soul, een album van Piet Veerman uit 1994
Film
Heart And Soul (film), een film uit 1917